Biografies:
 Josep Lluís Boya i González (1945-), comerciant i polític aranès
 Francés Boya Alòs (1960-), polític, escriptor i músic aranès
 Jusèp Boya i Busquet (1960-), director del Museu d'Història de Catalunya, i director general d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
 Mireia Boya e Busquet (1979-), política occitana